Kabinett Barzani steht für folgende kurdische Regierungen:

 Kabinett Barzani I
 Kabinett Barzani II